Barry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barry Township (Illinois)
 Barry Township (Michigan)
 Barry Township (Minnesota)
 Barry Township (Pennsylvania)